Thessalia steht für:

 Thessalien, historische Gebirgslandschaft in Zentralgriechenland
 (1161) Thessalia, Asteroid
 Thessalia (Provinz), spätrömische Provinz
 Thessalia (Schiff, 1905)
 Thessalien (griechische Region)
 Burschenschaft Thessalia Prag, Prager Burschenschaft